François Garnier ist der Name folgender Personen:

* François Garnier (Komponist) (1717–1779), französischer Komponist
 François Garnier (Marie Joseph François Garnier; 1839–1873), französischer Forschungsreisender, siehe Francis Garnier
 François Garnier (Illustrator) (1914–1981), französischer Illustrator
 François Garnier (Erzbischof) (1944–2018), französischer Geistlicher, Erzbischof von Cambrai
 François-Joseph Garnier (1755–1825), französischer Komponist